Ruelle de l'Abreuvoir peut désigner :
 ruelle de l'Abreuvoir, à Belfort ;
 ruelle de l'Abreuvoir, à Strasbourg.

Voir aussi